La Coupe du monde de rugby à sept 2001 est la troisième édition de la Coupe du monde de rugby à sept. Elle est organisée par la International Rugby Board et se déroule du 26 au  à Mar del Plata en Argentine et oppose 24 nations. 

La Nouvelle-Zélande devient championne du monde en battant en finale l'Australie sur le score de 31 à 12. La Russie remporte le Plate face à la Géorgie (24-12) et le Chili remporte le Bowl face au Portugal (21-19).

Phase de poules

Poule A

|}

Poule B

|}

Poule C

|}

Poule D

|}

Tableau final :

Tableau final :

Tableau final :

Voir aussi

Articles connexes 
 World Rugby Sevens Series
 Rugby à sept aux Jeux olympiques

Lien externe 
  Site officiel

2001
Événement sportif à Mar del Plata
Rugby à sept en Argentine
Sport en Argentine en 2001
Coupe du monde
Sport en janvier 2001